Gómez oder Gomez steht für:

 Gómez (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Gómez (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Gomez (Band), britische Rockband

Siehe auch:
 Gómez Farías
 Gomez-Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Gomes, portugiesischer Familienname
 Islote Gómez
 Gómes